Rainiero (cardinal, 1117)
 Rainiero (cardinal, 1213)